Шацьк — селище міського типу у Волинській області України.
  Шацьк — агромістечко в Пуховічському районі Мінської області Білорусі.
  Шацьк — селище міського типу в Рязанській області Росії.

Див.також 
 Шацький район